Il y eut deux batailles des Vosges :
 La bataille des Vosges durant la Première Guerre mondiale ;
 La bataille des Vosges durant la Seconde Guerre mondiale.

À noter que la bataille de l'Ochsenfeld (58 ) opposant les troupes romaines de César aux Suèves est souvent appelée  bataille des Vosges dans le monde anglo-saxon (Battle of Vosges) et dans le monde hispanophone (Batalla de los Vosgos).